Раёк () — посёлок в Каневском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 17 человек. Занимает площадь 0,22 км². Почтовый индекс — 19013. Телефонный код — 4736.

Местный совет 
19013, Черкасская обл., Каневский р-н, с. Потапцы

Ссылки 
 Раёк на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Каневского района (Черкасская область)